О́лівер () — чоловіче особове ім'я, зазвичай асоціюється з  («плантатор саду оливкових дерев»). Сучасні варіанти імені включають: , , , , , .

Відомі носії імені

А 
 Олівер Антман (;  2001) — фінський футболіст, півзахисник.

Б 
 Олівер Баклі (; 1887—1959) — американський інженер-електротехнік та винахідник.
 Олівер Бауманн (;  1990) — німецький футболіст, воротар.
 Олівер Берк (;  1997) — шотландський футболіст, півзахисник.
 Олівер Біргофф (;  1968) — німецький футболіст, нападник.
 Олівер Бйоркстранд (;  1995) — данський хокеїст, лівий/правий нападник.
 Олівер Бозанич (;  1989) — австралійський футболіст, півзахисник.
 Олівер Бонд (; 1760?-1798) — ірландський революціонер, один з керівників революційного союзу «Сполучених ірландців» кінця XVIII століття.
 Олівер Буфф (;  1992) — швейцарський футболіст, півзахисник.

В 
 Олівер Варгеї (;  1972) — угорський правник і дипломат, посол Угорщини в Євросоюзі з 2015 року.
 Олівер Венделл Голмс молодший (; 1841—1935) — американський теоретик та філософ права, судовий діяч, голова Верховного суду США.
 Олівер Венделл Голмс старший (; 1809—1894) — лікар, доктор медичних наук, професор анатомії та фізіології у Гарварді.
 Олівер Вільямсон (;  1932) — американський економіст, представник неоінституціоналізму, лауреат Нобелівської премії з економіки (2009).
 Олівер Вінчестер (; 1810—1880) — американський підприємець та політик.
 Олівер Волкотт молодший (; 1760—1833) — американський політик. 2-й Міністр фінансів США (1795—1800).
 Олівер Вуд (; ?) — англійський кінооператор і актор.

Г 
 Олівер Газард Перрі (; 1785—1819) — американський військовий діяч, комодор військово-морських сил США.
 Олівер Гарді (; 1892—1957) — американський комедійний актор.
 Олівер Гарт (;  1948) — британський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки (2016).
 Олівер Гевісайд (; 1850—1925) — англійський вчений-самоучка, інженер, математик та фізик.
 Олівер Гіршбіґель (;  1957) — німецький кінорежисер.
 Олівер Ґляснер (;  1974) — австрійський футболіст, що грав на позиції захисника.

Ґ 
 Олівер Ґолдсміт (; 1728—1774) — англомовний ірландський есеїст, поет, прозаїк, драматург.

Д 
 Олівер Джексон (; 1933—1994) — американський джазовий ударник.
  (; 1912—2008) — американський аніматор, один з дев'яти видатних аніматорів студії Дісней.
 Олівер Драгоєвич (; 1947—2018) — хорватський співак і музикант.
 Олівер Драхта (;  1977) — австрійський футбольний арбітр.

Е 
 Олівер Еванс (; 1755—1819) — американський інженер-конструктор і винахідник.
 Олівер Еггіманн (; 1919—2002) — швейцарський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Олівер Екланд (;  1979) — австралійський актор.
 Олівер Екман-Ларссон (;  1991) — шведський хокеїст, захисник.
 Олівер Елсворт (; 1745—1807) — американський політик, адвокат.

З 
 Олівер Занден (;  2001) — шведський футболіст, захисник.
 Олівер Зетцінгер (;  1983) — австрійський хокеїст, лівий нападник.
 Олівер Зеленика (;  1993) — хорватський футболіст, воротар.

К 
 Олівер Кан (;  1969) — німецький голкіпер, чотириразовий найкращий голкіпер світу і Європи (1999, 2000, 2001, 2002).
 Олівер Кегель (;  1961) — німецький весляр-байдарочник, олімпійський чемпіон (1992).
 Олівер Кемпбелл (; 1871—1953) — американський тенісист.
 Олівер Кірк (; 1884—1958) — американський боксер, олімпійський чемпіон (1904).
 Олівер Кірх (;  1982) — німецький футболіст, півзахисник.
 Олівер Ковачевич (;  1974) — сербський футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Олівер Корн (;  1984) — німецький хокеїст на траві, олімпійський чемпіон (2008, 2012).
 Олівер Кромвель (; 1599–1658) — лорд-протектор Англії в 1653–1658 роках, лідер пуритан.
 Олівер Кюлінгтон (;  1997) — шведський хокеїст, захисник.

Л 
 Олівер Лаурідсен (;  1989) — данський хокеїст, захисник.
 Олівер Ліз (; 1894—1978) — британський воєначальник, лейтенант-генерал Британської армії, учасник Першої та Другої світових воєн.
 Олівер Лодж (; 1851—1940) — англійський фізик і винахідник.

М 
 Олівер Марах (;  1980) — австрійський тенісист.
 Олівер Монтґомері (; ?) — англійський актор театру та телебачення.

Н 
 Олівер Нойвілль (;  1973) — німецький футболіст, нападник, тренер.
 Олівер Норвуд (;  1991) — північноірландський футболіст, півзахисник.

О 
 Олівер Олсен (;  2000) — данський футболіст, фланговий захисник.

П 
 Олівер Пірсон (; 1915—2003) — американський зоолог.
 Олівер Платт (;  1960) — американський актор.

Р 
 Олівер Рек (;  1965) — німецький футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Олівер Рідель (  1971) — німецький музикант та басист гурту Rammstein.
 Олівер Ріссер (;  1980) — намібійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Олівер Ріхтерс (;  1989) — нідерландський культурист, актор, модель та генеральний директор та засновник MuscleMeat.

С 
 Олівер Сайкс (;  1986) — музикант, вокаліст англійського металкор-гурту Bring Me the Horizon.
 Олівер Сакс (;  1933) — відомий британський невролог, доктор медицини, професор неврології в Нью-Йоркському Університеті Медицини.
 Олівер Серафін (;  1943) — домініканський політичний діяч, прем'єр-міністр країни з червня 1979 до липня 1980 року.
 Олівер Смітіз (;  1925) — англо-американський генетик, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини (2007).
 Олівер Стоун (;  1946) — американський кінорежисер, сценарист та продюсер.

Т 
 Олівер Тамбо (; 1917—1993) — південноафриканський політик.
 Олівер Твіст () — персонаж роману англійського письменника Чарльза Діккенса «Пригоди Олівера Твіста», за мотивами якого було відзнято багато фільмів.
 Олівер Торрес (;  1994) — іспанський футболіст, півзахисник.
 Олівер Тревена (;  1981) — британський кіноактор.

Ф 
 Олівер Фелпс (;  1986) — британський актор.

Х 
 Олівер Хартман (;  1970) німецький хеві-метал вокаліст, музикант, композитор і продюсер.
 Олівер Хасслер (;  1988) — німецький борець греко-римського стилю, срібний призер чемпіонату світу (2014).

Ш 
 Олівер Шелленбергер (; 1860—1898) — американський винахідник, інженер і підприємець.

Див. також 
 Олів'є (ім'я)

Примітки